Een bos dat onderdeel is van een eendenkooi
Kooibos (Noord-Brabant), een restant van het bos van een eendenkooi in de provincie Noord-Brabant
Kooibos (Friesland), een buurtschap in de provincie Friesland